Клаус Чючер (, родился 8 июля 1967, Руггелль) — лихтенштейнский политический и государственный деятель. Премьер-министр Лихтенштейна с 2009 по 2013 год.

Образование 
Окончил Университет Санкт-Галлена в 1993. Получил степень доктора наук в 1996. В 2005—2009 продолжил образование в Цюрихском университете по специальности международное бизнес право.

Карьера 
Глава правового управления Налоговой службы Лихтенштейна в 1995—2005. Одновременно заместитель директора Налоговой службы Лихтенштейна в 1996—2005. Заместитель премьер-министра Лихтенштейна и министр юстиции в коалиционном правительстве Отмара Хаслера в 2005—2009. Представлял в правительстве партию Отечественный союз.

Премьер-министр Лихтенштейна 
По результатам парламентских выборов 8 февраля 2009 партия Отечественный союз заняла лидирующее положение в ландтаге. 25 марта 2009 Клаус Чючер возглавил коалиционное прпавительство из представителей Отечественного союза и Прогрессивной гражданской партии.

Правительство Чючера стало известно в частности тем, что нормализовало отношения страны с Чехией. Они были разорваны сразу после принятия декретов Бенеша, благодаря которым собственность князей Лихтенштейна была национализирована Чехословакией. В июле 2009 между правительствами обеих стран было подписано соглашение о восстановлении дипломатических отношений. Установление дипломатических отношений не было обговорено никакими условиями. Решено, что вопрос о княжеской собственности будет решаться исключительно в судебном порядке, а не на уровне правительств двух стран.

Семья 
Женат, имеет двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Отечественного союза
 Официальная биография
 Биография
 CV в формате pdf

Премьер-министры Лихтенштейна
Министры юстиции Лихтенштейна
Премьер-министры, вступившие в должность в 2009 году
Выпускники университета Санкт-Галлена
Выпускники Цюрихского университета
Политики XXI века